Тихомир (или Тихомил) је био српски племић, који се помиње само код попа Дукљанина, који је служио као кнез Рашке од око 960. до 969. године. Највероватније је наследио Часлава. На његов значај као наследника Часлава је указао српски историчар Тибор Живковић.

Биографија

Детињство и младост 
Дукљанин о његовој младости пише: „Тихомир је живео у пределу Срага и био је син неког свештеника из Рабике. Он и његов отац су чували овце од неког кнеза Будиислава. Тихомир је био веома брз и јак, снажан ловац, па би га кнез стално водио у лов са њим јер је био вешт. Тако је у једном лову, Тихомир штапом случајно убио једну кују, по имену Палузија. Био је страшно преплашен, јер ју је кнез много волео. Након тога је Тихомир побегао у бекство.”

Владавина 

Тихомиров претходник Часлав (927—960) је спојио неколико словенских племена, тј. проширио Србију, која се затим шири између обала Јадранског мора, реке Саве и код Мораве. Мађари су око 950. или око 960. године напали у Босни. Српске војске су се среле са њима на обали реке Дрине, низводно од данашње Фоче. Мађари и њихов Киш су били поражени, а њиховог Киша је убио Тихомир. Због свог јунаштва, Часлав је именовао Тихомира за војводу Дрине и дао му је своју ћерку.

Удовица Киша је тражила од Мађарског владара да јој да војску за освету. Са непознатим бројем војника је кренула на Часлава у Срем. Мађари су изненадили Србе када је била ноћ, ухватили су Часлава и све његове мушке рођаке. Везали су их за руке, а потом су их бацили у Саву. Овај догађај се десио после 960. године или пре. Пошто је био удат за Чаславову ћерку, постао је владар Рашке.

Владавина Тихомира је завршена највероватније 969. године. После неког времена је успостављен Катепанат Рас који је постојао од око 971. до око 976. године у време владавине Јована I Цимискија (969—976). Држава стратега Раса је била под управом Јована I Цимискија. Том државом је владао катепан назван Јован, мада има много мало информација о њему. Византијско војно присуство се завршило убрзо после рата са Бугарском, и била је обновљена 1018. са краткотрајном Темом Сиријума, која се, међутим, не односи на Рашку.

Смрт 
Дукљанин пише: „После Тихомирове смрти је земља остала без владара, па су неки банови почели да владају у својим покрајинама и областима и проглашавали су себе жупанима. Нико није хтео да присвоји назив кнез, као и Тихомир. Њега је наследио његов син Љутомир.”

Види још 
 Стратег
 Кнежевина Србија (рани средњи век)
 Љутомир

Референце

Извори и литература

Извори

Литература 

 
 
 
 
 Стеван Сремац, Велики жупан Часлав, Сабрана дела Стевана Сремца;, књ. 5
 
 
 
 

Српски владари
Владари у Европи у X веку